Пінський повіт (Пинський повіт) — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі XVI–XX століттях:
 Пінський повіт — повіт у Великому князівстві Литовському (1565—1795);
 Пінський повіт — повіт у Російський імперії (1795 — 1917) та УНР (1918—1919);
 Пінський повіт — повіт у Польській Республіці (1920 — 1939).

Примітки